Дми́трий Генна́дьевич Костро́в (5 августа 1981, х. Упорники, Волгоградская область) — российский футболист, защитник и полузащитник.

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ «Олимпия» и спортинтерната ФК «Ротор». На высшем уровне сыграл всего один матч, выйдя на замену в игре против ФК «Зенит», 12 ноября 2000 года.

Выступал на позиции центрального защитника, флангового защитника и хавбека.

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ДПФ РФС
 Профиль на сайте footbook.ru требуется регистрация

Футболисты России
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Олимпия» Волгоград
Игроки ФК «Волгоград»
Игроки ФК «Звезда» Рязань